Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 298 dans le monde.

 Routes fédérales 299 et 299a en Allemagne
 Route 299 au Québec, Canada